Nipponodipogon — род дорожных ос (Pompilidae). Клепопаразиты других видов ос.

Распространение 
Восточная Палеарктика: Китай, Россия (Дальний Восток), Япония.

Описание 
Дорожные осы мелких и средних размеров (длина тела менее 1 см). От близких родов отличаются следующими признаками: усики короткие, толстые и утолщенные к середине жгутика, а сегменты жгутика F2 — F10 несколько уплощены на антеровентральной стороне. Надантеннальная область лба впереди переходит в лобный выступ, нависающий над местами прикрепления усиков. Апикальный край верхней губы не вырезан или слегка вырезан медиально. Метаплевры сильно выпуклые выше уровня боковой грани переднеспинки и метаплевр. Метапостнотум узкий и практически линейный, глубоко погружен между заднеспинкой и проподеумом. Поперечная жилка cu-a заднего крыла короткая и почти прямая, образует тупой угол с жилкой 1A. Мандибулы самцов с одним субапикальным внутренним зубцом. Тело пунктированное. Клепопаразиты других видов ос. По данным Shimizu et al. (2012) характерен выводковый паразитизм N. nagasei и N. iwatai, которые паразитируют на личинках дорожных ос рода  (триба Deuterageniini), а N. iwatai также паразитируют на выводках ос рода  (триба Auplopodini). Они также обнаружили, что самка N. nagasei обычно откладывает до пяти яиц на одном пауке-хозяине, все из которых развиваются во взрослых ос без личиночного каннибализма; вместо этого все ранее изученные паукообразные осы откладывают только одно яйцо на паука-хозяина.

Классификация 
Около 10 видов. Включён в состав трибы Deuterageniini подсемейства Pepsinae. Исикава (1965) создал этот таксон как подрод рода  на основе трех видов из Японии:  (Хонсю),  (Хонсю и Кюсю) и  (Хонсю), первый из которых является типовым видом. Позже Исикава (1968) описал один вид  из Японии, а Лелей (1986) описал два вида:  и  из России (Дальний Восток). При филогенетическом анализе трибы Deuterageniini (Lelej, Loktionov 2012) таксон Nipponodipogon, а также другие подроды рода Dipogon были выделены в отдельные роды. Shimizu et al. (2015) ревизовали род  и описали  из Японии.
  (Япония, Хонсю)
   (Япония, Хоккайдо и Кюсю)
  (Россия, Дальний Восток)
  (Япония, Хонсю)
  (Япония, Хонсю и Кюсю) 
  (Китай, Guangdong, Hainan, Yunnan)
  (Россия, Дальний Восток)
  (Китай, Guangdong, Yunnan)
  (Япония, Хоккайдо и Кюсю)

Примечания

Литература 
 Лелей А. С. 1986. Дорожные осы родов Dipogon Fox и Poecilageniella Ishikawa (Hymenoptera, Pompilidae) Дальнего Востока // Энтомологическое обозрение. 1986. Т. 65. С. 799—808.
 
 Harris A. C. 1987. Pompilidae (Insecta: Hymenoptera). Fauna of New Zealand. DSIR Science Information Publishing Centre. 12:1-154.
 Ishikawa R. 1965. A preliminary revision of the Japanese species of the genus Dipogon Fox. (I). (Hymenopterra, Pompilidae) // Mushi. 1965. Vol. 38, N 11. P. 87-100. Tab. 7. 8.

Ссылки 
 Dipogon на www.biolib.cz
 Pompilidae на www.discoverlife.org

Дорожные осы
Роды перепончатокрылых
Насекомые Европы